Флаг муниципального образования Завити́нский район Амурской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 20 апреля 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 6921.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое на две равные горизонтальные части и воспроизводящее в середине волнистую сине-белую полосу, шириной — 2/9 ширины полотнища, разделённую на равные части в виде бегущих волн и окаймлённую сверху белой, а снизу синей полосками (ширина полосок — 1/30 ширины полотнища); в середине зелёной части полотнища воспроизведены изображения трёх белых восьмилучевых звёзд из герба района».

Символика 
Волнистый пояс с барашками-завитками бегущих волн — гласный символ названия района, полученного от административного центра района — города Завитинск, название которого происходит от речки Завитая, протекающей по территории района.

История заселения Завитинского района связана с сельскохозяйственным освоением Амурской области. Жители района продолжают занятия своих предков — выращивание сельскохозяйственных культур, рыболовство и охоту. На территории района выращивают многие зерновые культуры. Об этом говорит жёлтая часть полотнища — подобное полю созревшего урожая.

Три серебряные звезды, схожие с золотыми звёздами флага Амурской области — символизируют принадлежность Завитинского района к этой области.

Звёзды — символ путеводности, стремления вперёд. На флаге Завитинского района звёзды символизируют направленность района в будущее, способность района к дальнейшему развитию.

Зелёный цвет символизирует природу, весну, здоровье, молодость и надежду.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Синий цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Примечания 

Флаги с изображением восьмиконечных звёзд